Рудна Глава (містечко) — містечко в Сербії.
 Рудна Глава — давня копальня міді в Сербії.